Суперкубок России по футболу 2004 прошёл 7 марта 2004 года на московском стадионе «Локомотив». В матче встретились чемпион России 2003 московский ЦСКА и обладатель Кубка России сезона 2002/03 московский «Спартак».

Подробности

Ссылки 
 Протокол матча

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2004 году
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве